Muñopepe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñopepe (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñopepe (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar